Nebridi (bisbe de Barcelona), pels volts del 540
 Nebridi d'Ègara (final del segle V - ~545), bisbe d'Ègara 
 Nebridi de Narbona, bisbe metropolità de Narbona
 Nebridi de Bigerra, bisbe de Bigerra (actual bisbat de Tarba)